Dimitri Thillet (né le  à Briançon dans le département des Hautes-Alpes en France) est un joueur professionnel français de hockey sur glace.

Biographie 
Né à Briançon, Thillet y commence le hockey avant de partir à moins de 15 ans chez les Dragons de Rouen. En 2009, à l'âge de 16 ans, il part en Finlande jouer chez Ilves. Il y reste un an avant de rentrer en France chez les Rapaces de Gap où il connaît son premier match en senior. En quête de temps de jeu, il rejoint l'année suivante les Ours de Villard-de-Lans. Il ne reste qu'une saison en Isère avant de retourner à Rouen qu'il avait connu dans les équipes jeunes. Après un titre de champion de France et deux coupes de France, il rejoint les Ducs d'Angers. En 2016, il signe chez les Rapaces de Gap et y effectue un retour gagnant. Il est sacré champion de France dès sa première année au club. En parallèle, il est régulièrement sélectionné en équipe de France dans les catégories jeunes et il prend part régulièrement à des rassemblements avec le groupe senior. En 2018, il est sélectionné par le premier match des étoiles du championnat de France.

Statistiques

En club 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 2010-2011 || Rapaces de Gap || Ligue Magnus || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 4 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 2010-2011 || Rapaces de Gap U22 || France U22 || 19 || 15 || 15 || 30 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Ours de Villard-de-Lans || Ligue Magnus || 16 || 1 || 0 || 1 || 6 || 4  || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2011-2012 || Ours de Villard-de-Lans U22 || France U22 || 19 || 14 || 10 || 24 || 18 || 2 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| 2012-2013 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 19 || 0 || 1 || 1 || 0 || 15 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2012-2013 || Dragons de Rouen II || Division 2 || 2 || 2 || 0 || 2 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Dragons de Rouen U22 || France U22 || 11 || 5 || 7 || 12 || 4 || 4 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| 2013-2014 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 19 || 3 || 4 || 7 || 0 || 8 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2013-2014 || Dragons de Rouen U22 || France U22 || 17 || 12 || 23 || 35 || 0 || 4 || 3 || 1 || 4 || 6
|-
| 2014-2015 || Ducs d'Angers || Ligue Magnus || 25 || 3 || 13 || 16 || 0 || 10 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2014-2015 || Ducs d'Angers U22 || France U22 || 12 || 10 || 14 || 24 || 12 || 2 || 2 || 1 || 3 || 0
|-
| 2015-2016 || Ducs d'Angers || Ligue Magnus || 24 || 6 || 7 || 13 || 6 || 16 || 5 || 2 || 7 || 2
|-
| 2016-2017 || Rapaces de Gap || Ligue Magnus || 44 || 15 || 23 || 38 || 6 || 6 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2017-2018 || Rapaces de Gap || Ligue Magnus || 27 || 9 || 12 || 21 || 0 || 4 || 0 || 2 || 2 || 4
|-
| 2018-2019 || Gothiques d'Amiens || Ligue Magnus || 20 || 1 || 5 || 6 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Rapaces de Gap || Ligue Magnus || 26 || 7 || 8 || 15 || 18 || 10 || 2 || 4 || 6 || 16
|-
| 2019-2020 || Rapaces de Gap || Ligue Magnus || 39 || 5 || 17 || 22 || 8 || 4 || 1 || 2 || 3 || 0
|-
| 2020-2021||  Rapaces de Gap || Ligue Magnus || 21 || 8 || 11 || 19 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022|| Rapaces de Gap || Ligue Magnus || 40 || 10 || 8 || 18 || 7 || 6 || 1 || 0 || 1 || 0

Au niveau international 

|2010|| align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans D1 (Groupe A) ||5||2||0||2||0||+1|| align="left"| 
|-
|2011|| align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans D1 (Groupe B) ||5||2||0||2||2||-3|| align="left"| 
|-
|2012|| align="left"| Championnat du monde junior D1B ||5||2||3||5||2||+6|| align="left"| 
|-
|2013|| align="left"| Championnat du monde junior D1A ||5||1||2||3||2||-3|| align="left"|

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en juillet 1993
Naissance à Briançon
Joueur international français de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Rapaces de Gap
Joueur des Ours de Villard-de-Lans
Joueur du Rouen hockey élite 76
Joueur de l'Association des sports de glisse d'Angers
Joueur du Amiens hockey élite